Kroatisch voetbalelftal onder 19 (mannen)
 Kroatisch voetbalelftal onder 19 (vrouwen)